Умм-эль-Буаги () — город на северо-востоке Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Название 
Город основан в римскую эпоху, упоминается в документах Карфагенского собора 411 года под названием Макомада () или Макомадия (). Во времена французского господства (1830–1962) город носил название Канробер () в честь генерала Франсуа Сертена Канробера. После обретения страной независимости получил нынешнее название, означающее в переводе с арабского мать оставшихся или мать местных, что вероятно является искажённым берберским названием.

Географическое положение 
Город находится в центральной части вилайета, на территории горного массива Орес, на высоте 902 метров над уровнем моря.
Умм-эль-Буаги расположен на расстоянии приблизительно 375 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 80 359 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В 7 километрах к востоку от города находится одноимённый аэропорт.

Примечания 

Города Алжира